Bei der Schachweltmeisterschaft der Frauen 1996 unterlag Titelverteidigerin Xie Jun der neuen Weltmeisterin Zsuzsa Polgár aus Ungarn.

Interzonenturnier 
Beim Interzonenturnier 1993 traten 39 Spielerinnen an, die sich zuvor im regionalen Maßstab bei Zonenturnieren qualifiziert hatten.

Kandidatenturnier 
Das Kandidatenturnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Spielerin zweimal gegen jede andere anzutreten hatte. Es fand vom 10. bis 30. September 1994 in Tilburg statt. Zu den sieben Spielerinnen aus dem Interzonenturnier kamen die beiden Finalistinnen des vorigen Kandidatenturniers. Platz 1 und 2 in diesem Kandidatenturnier berechtigten zur Teilnahme am anschließenden Kandidatenfinale.

Kandidatenfinale 
Das Kandidatenfinale fand im März 1995 in Sankt Petersburg statt. Zsuzsa Polgar setzte sich deutlich durch und qualifizierte sich damit als Herausforderin der aktuellen Weltmeisterin.

Weltmeisterschaftskampf 
Der Weltmeisterschaftskampf wurde im Januar und Februar 1996 in Jaén ausgetragen. Zsuzsa Polgár siegte deutlich und löste damit die bisherige Weltmeisterin Xie Jun ab.

Weblinks 
 Kandidatenturnier bei mark-weeks.com 
 Tabelle  des Kandidatenturniers bei the week in chess
 WM-Wettkampf bei mark-weeks.com 

1996
Schachwettbewerb in den Niederlanden
Schachwettbewerb in Russland
Schachwettbewerb in Spanien
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995
Schachveranstaltung 1996
Frauensport in Spanien